Toxic est un titre français alternatif de The Toxic Avenger, film de Lloyd Kaufman et Michael Herz.
 Toxic est un film d'Alan Pao sorti direct-to-video en 2010.
 Toxic est le nom d'un magazine bimestriel français consacré au cinéma d'horreur créé en 1989.
 Toxic est une chanson de la chanteuse Britney Spears.
 Toxic (Britney/Brittany en version originale) est le second épisode de la saison 2 de la série télévisée américaine Glee.
 Toxic est une chanson de l'artiste musical BoyWithUke ; c'est le morceau qui l'a fait connaître au grand public.
 Toxic est un groupe de chanteurs de Kompa.
 Toxic est une attaque de type poison dans Pokémon.
 Toxic est le nom d'un artiste de graffiti américain.